Bash - um interpretador de comandos
Ou ainda:
Franklin & Bash - série de televisão na qual um dos personagens se chama Peter Bash

Eventos de luta
WWE The Bash
WWE The Great American Bash
The Great American Bash

Desambiguação